Worship ("adorazione" in lingua inglese) può indicare:

 Worship – gruppo musicale tedesco
 Worship – album di Michael W. Smith del 2001
 Worship – album di A Place to Bury Strangers del 2012
 Worship – album degli Hypocrisy del 2021